

События 
 Кубрат объединил под своей властью несколько булгарских племён и добился независимости от авар. Столицей союза Великая Болгария предположительно стал город Фанагория.
 Присоединение Дагобертом I Бургундии и Аквитании.
 632—638 — Майордом Австразии Ансегизел.
 Ираклий провозгласил цезарем сына Ираклия-младшего.
 Лето — Смерть Мухаммеда в Медине. Халифом («заместителем» пророка) избран Абу Бакр (572—634).
 Выступление рахманистсткого (лже)пророка `Абхалы ал-Асвада в Йемене.
 Восстание многих арабских племён. Абу Бакр подавляет их.
 632—651 — Шаханшах Персии Йездигерд III.
 Вторжение мусульман в Месопотамию и Палестину.
 Начало войны арабов с Византией и Персией. Начало захвата Палестины и Сирии.
 Посольство Тибета в Индию.

Скончались 
 В конце мая или начале июня (точно известно только то, что это был понедельник) — пророк Мухаммад

См. также